Сан Рафаел Дос има више значења:

 Сан Рафаел Дос (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рафаел Дос, Гранха (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику